Miejscowości w Polsce

 Ubocz – część miasta Zakopane, powiat tatrzański, województwo małopolskie
 Ubocz – część wsi Ciche, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie
 Ubocz – część wsi Międzybrodzie Bialskie, gmina Czernichów, powiat żywiecki, województwo śląskie

 Ubocz – przysiółek wsi Wronowice, gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie
 Ubocz – przysiółek wsi Przyszowa, gmina Łukowica, powiat limanowski, województwo małopolskie
 Ubocz – przysiółek wsi Stronie, gmina Stryszów, powiat wadowicki, województwo małopolskie

 Ubocz – część wsi Rokiciny Podhalańskie w woj. małopolskim

 Góry w Polsce
Nazwa odnosząca się do obiektów geograficznych związanych z górami – może pochodzić od słowa ubocz, w gwarze podhalańskiej oznaczającego rodzaj zbocza.
 Ubocz – szczyt w Beskidzie Małym
 Ubocz – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Ubocz – szczyt w Beskidzie Niskim (Góry Grybowskie)
 Ubocz – szczyt w Beskidzie Niskim (nad Kamianną)
 Ubocz – szczyt w tzw. Pieninach Gorlickich w Beskidzie Niskim
 Ubocz (lub Opalańczyk) – szczyt w Małych Pieninach
 Inne
 Ubocz – stok na Wyspie Króla Jerzego

 Zobacz też
 Ubocze, Ubocza, Uboczka